IS-1 – radziecki czołg ciężki z okresu II wojny światowej
 IS-1 – radziecki doświadczalny samolot myśliwski z okresu II wojny światowej
 IS-1 Sęp – polski szybowiec wyczynowy